Según el contexto, Matambre puede referirse a:

 Matambre: Pequeño caserío o localidad rural de la Provincia de Catamarca, Argentina.
 El corte de carne vacuno o porcino llamado matambre (corte de carne).
 Una receta de carne fiambre que resulta de preparar dicho corte, Matambre (comida).
 Al artaquitón, un guiso antiguo de la provincia de Soria (España).